Веселин Василев може да се отнася за:
 Веселин Василев, (1926-2008) – български актьор
 Веселин Василев (р. 1970), български футболист